Il singolare maschile del President's Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Ivan Dodig era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Michail Kukuškin ha battuto in finale Serhij Bubka 6–3, 6–4.

Teste di serie

 Andrej Golubev (semifinali)
 Michail Kukuškin (campione)
 Dudi Sela (primo turno)
 Karol Beck (quarti di finale)

  Lukáš Lacko (secondo turno)
  Konstantin Kravčuk (quarti di finale)
  Arnau Brugués-Davi (quarti di finale)
  Denis Macukevič (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

President's Cup 2011